Абдул Латіф Дайфалла, Абдул Латіф Дайфалла (араб. عبد اللطيف ضيف الله‎; нар. 1930) — єменський військовик і політик, двічі прем'єр-міністр Північного Ємену Yemen.
 Файзієв Латіф Абидович (узб. Latif Fayziyev) — узбецький кінорежисер.
 Ахмед Латіф огли Аласкаров, Ахмед Лятифович Алєскеров (нар. 5 жовтня 1935, Баку, Азербайджанська РСР — † 19 травня 2015, Одеса, Україна) — радянський футболіст.
 Юсеф Латіф, Юсеф Абдул-Латіф (), справжнє ім'я Вільям Емануель Гаддлестон (); 9 жовтня 1920, Чаттануга, Теннессі — 23 грудня 2013, Шатсбері, Массачусетс) — американський джазовий тенор-саксофоніст, флейтист і гобоїст.
 Шах Абдул Латіф, Шах Абдул Латіф Бхіттай (*18 листопада 1689 —1 січня 1752) — індійський поет, музѝка, один з визначних середньовічних авторів віршів мовою сіндхі.

Див. також 
 Латіфа (співачка)